Следующие выборы президента Республики Беларусь должны состояться не позже 20 июля 2025 года. Это будут 7-е президентские выборы в истории страны.

Белорусская оппозиция, не признающая выборы 2020 года, требует скорейшего проведения новых выборов. Действующий президент Александр Лукашенко, в своих публичных высказываниях неоднократно обещал досрочное переизбрание главы государства, связывая это с принятием новой конституции. В марте 2021 года он предположил, что выборы могут пройти в 2022 году.

Дата 
Главу государства в Белоруссии избирают на пятилетний срок. Предыдущие выборы состоялись в августе 2020 года, а поэтому в соответствии с конституцией новое голосование должно быть назначено самое позднее на 20 июля 2025 года. Однако выборы-2020 имели неоднозначный исход. Ряд оппозиционных кандидатов не было зарегистрировано, и основная борьба развернулась между действующим президентом Александром Лукашенко, активно использовавшим административный ресурс, и Светланой Тихановской. Последняя накануне выборов заключила соглашение с представителями снятых кандидатов о том, что сразу после своего избрания она назначит новые выборы, которые пройдут в формате честной политической конкуренции. Согласно официальным итогам голосования, Тихановская набрала всего 10 % голосов, а Лукашенко — 80 %; сразу после объявления результатов в стране развернулись масштабные акции протеста, участники которых заявляли о фальсификациях и требовали либо передачи власти Тихановской, либо назначения новых выборов.

Требование провести новые выборы было озвучено премьер-министром Польши Матеушем Моравецким (14 августа 2020 года), премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Официальные представители многих государств заявили о том, что результаты августовского голосования не могут быть признаны. Лукашенко, изначально отказывавшийся поддаваться давлению («Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — заявил он), 17 августа всё-таки сказал, что повторные выборы могут быть проведены, но только после референдума об изменении конституции.

19 августа 2020 года главы стран-участниц ЕС на специальном саммите решили не признавать результаты выборов 9 августа. 6 ноября Лукашенко заявил, что гарантирует проведение выборов после принятия новой Конституции. В марте 2021 года стало известно, что новый Основной закон будет принят в январе-феврале 2022 года; соответственно выборы должны пройти в первой половине 2022 года (впервые эта дата была озвучена ещё в сентябре 2020 года).

Избирательная система 
Согласно Конституции Республики Беларусь, президент страны избирается сроком на пять лет и вступает в должность после принесения присяги (статья 81 Конституции). Президент вступает в должность на не более, чем 2 срока. Выборы президента назначаются Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего Президента (статья 81). Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее десяти лет непосредственно перед выборами (статья 80). Кандидатом в президенты не может стать гражданин, имеющий судимость и имеющий документы на жительство в других странах.

Голосовать на выборах президента имеют право все граждане страны, достигшие возраста 18 лет.

Возможные кандидаты 
Вопрос об участии в следующих выборах Александра Лукашенко остаётся дискуссионным. Ещё в августе 2020 года в СМИ появилась неподтверждённая информация о том, что в ходе тайных переговоров с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко не только согласился на новые выборы, но ещё и пообещал, что не будет выставлять на них свою кандидатуру: предполагалось, что он станет секретарём Госсовета Союзного государства

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко в интервью, которое он дал 9 февраля 2021 года блогеру Степану Путило, был назван «следующим президентом Беларуси». Лукашенко пообещал, что в президенты не будут баллотироваться его сыновья, а 19 марта 2021 года заявил, что в выборах будут участвовать бывший глава МВД Юрий Караев и губернатор Гродненской области Владимир Караник, которые «будут крепкими кандидатами».

Результаты опросов 
Согласно опросу, проведённому в январе 2021 года аналитиками британского Королевского института международных отношений Chatham House, президентский рейтинг Александра Лукашенко составил 27 %. У оппозиционера Виктора Бабарико 28 %, у Павла Латушко — 12 %. Опрашивались только горожане, но авторы исследования отмечают, что на селе настроения примерно такие же, как в городах. Таким образом, Лукашенко имеет определённую поддержку, но это главным образом возрастные и политически инертные избиратели. По мнению обозревателя «Форбс», «любые выборы могут стать для Лукашенко роковыми»: если он выберет себе по-настоящему перспективного преемника, тот от него отвернётся, а если пойдёт сам, увеличит таким образом шансы оппозиции на победу.

Примечания 

Президентские выборы в Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании